Виктор Алексеевич Виноградов:
 Виноградов, Виктор Алексеевич (1939—2016) — российский лингвист, типолог, директор Института языкознания, член-корреспондент РАН.
 Виноградов, Виктор Алексеевич (1944—2014) — архитектор-реставратор, вице-президент Академии архитектурного наследия.